Мари́я Алекса́ндровна Ралко́ (род. 14 июля 1950 года, Киев) — украинская художница, член Национального союза художников Украины (с 1989 года), народный художник Украины (1994), академик Украинской академии архитектуры (1998).

Лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (1991).

Биография 
Родилась в Киеве. В 1975 году окончила Киевский государственный художественный институт, педагог по специальности А. В. Добровольский. Работает в области монументально-декоративного искусства. Главный архитектор-художник ГП «Проектное бюро Государственного управления делами» (с 1998).

Творчество 
 Интерьеры в Украинском музыкальном драматическом театре в Ровно (1983)
 Интерьеры во Дворце культуры в городе Ровеньки Луганской области (1985)
 Реконструкция здания Национальной оперы Украины (оформление интерьеров, в соавторстве, 1987).
 Станция метро «Золотые ворота» (оформление интерьеров, в соавторстве, 1990).
 Реконструкция здания Дворца культуры «Украина» (оформление интерьеров, в соавторстве, 1996)
 Реконструкция здания Мариинского дворца в Киеве.

Семья 
 Муж: Станислав Михайлович Адаменко (род. 1949) — украинский художник, народный художник Украины (1994), академик Украинской академии архитектуры (1998).

Награды 
 Заслуженный художник Украинской ССР (1990)
 Государственная премия Украины в области архитектуры (1991)
 Народный художник Украины (1994)
 Почётный знак отличия Президента Украины (1996)

Изображение

Примечания

Ссылки 
 Ралко Марія Олександрівна  // Офіційний сайт . 
 Галерея народного художника Украины Марии Ралко
 Работы Украинских художников увидят в Абу-Даби // ARTinvestment.RU — 2008. — 29 августа.

Литература 
 

Художники СССР
Художники Украины
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры